PGM är en trebokstavig akronym som förkortar flera ord:

 Playground Music, ett skandinaviskt skivbolag
 Ibanez PGM, en gitarrmodell designad av Paul Gilbert
 En MIME-typ
 Ett slags robotvapen